James Glen est un nom pouvant désigner:

James Glen (1701-1777), gouverneur anglais de Caroline du Sud
James Allison Glen (1877-1950), homme politique canadien du Manitoba
James Alpheus Glen (1890-1962), as de l'aviation canadien

Voir aussi

Glen, James